Die 12. IBU Sommerbiathlon-Weltmeisterschaften fanden vom 4. bis zum 8. September 2007 in Otepää statt. Dabei wurden in vier Einzeldisziplinen bei den Herren und bei den Frauen, sowie in einem Mixed-Staffel-Wettbewerb, Medaillen vergeben. Zwei der Disziplinen, ein Sprint und ein Massenstartrennen, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern, fanden im Crosslauf (Querfeldeinlauf) statt, auf Rollskiern wurde jeweils ein Sprint und ein Verfolgungsrennen bei Männern wie Frauen ausgetragen. Der Staffelwettbewerb wurde in der Crosslauf-Disziplin ausgetragen. Fast gleichzeitig, meist nur um wenige Minuten versetzt, fanden auch die Junioren-Weltmeisterschaften in den jeweiligen Disziplinen statt.

Erfolgreichste Mannschaft wurde fast traditionell Russland, das vier der neun Titel und insgesamt elf Medaillen erringen konnte. Alexei Katrenko wurde der erfolgreichste Teilnehmer, er gewann zwei Titel und eine Bronzemedaille im Crosslauf. Natalja Sokolowa gewann beide Einzeltitel bei den Frauen. Bei den Rollskirennen wurde auch Kaisa Mäkäräinen zweifache Weltmeisterin. Alexander Grisman erreichte mit dem Titelgewinn im Rollski-Verfolgungsrennen seinen ersten internationalen Erfolg, weitere Erfolge konnte er nicht erreichen, da er noch vor den nächsten Sommerweltmeisterschaften tödlich verunglückte. Die Gastgeber gewannen mit jeweils einmal Silber und Bronze bei den Männern in beiden Disziplinen Medaillen.

Wettbewerbe 

 Crosslauf
 4. September: Sprint, 3 km (Frauen) und 4 km (Männer).
 5. September: Verfolgung, 5 km (Frauen) und 6 km (Männer).
 6. September: Mixed-Staffel, 2 × 3 km (Frauen) + 2 × 4 km (Männer).

 Skiroller
 7. September: Sprint, 7,5 km (Frauen) und 10 km (Männer).
 8. September: Verfolgung, 10 km (Frauen) und 12,5 km (Männer).

Medaillenspiegel 
Gesamt

Männer Crosslauf

Sprint 4 km 

Datum: Mittwoch, 4. September 2007, 11:00 Uhr
Es starteten alle 32 gemeldeten Athleten aus elf Ländern. Starter aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien oder Italien waren nicht am Start. Bei der 16 Minuten später gestarteten Junioren-WM gewann der Este Daniil Steptšenko vor seinem Landsmann Karel Viigipuu und dem Russen Maxim Adijew.

Massenstart 6 km 

Datum: Donnerstag, 5. September 2007, 11:00 Uhr
Es starteten alle 28 Athleten aus zehn Ländern. Starter aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien oder Italien waren nicht am Start. Bei der eine Stunde später gestarteten Junioren-WM gewann der Ukrainer Andrij Bohaj vor dem Usbeken Ruslan Nasirov und dem Russen Rinat Gilasow.

Männer Rollerski

Sprint 10 km 

Datum: Samstag, 7. September 2007, 15:30 Uhr
Es starteten alle 33 gemeldeten Athleten aus 12 Nationen. Aus dem deutschsprachigen Raum waren keine Läufer am Start. Beim 16 Minuten später gestarteten Junioren-WM-Rennen gewann der Bulgare Krassimir Anew vor dem Russen Dmitri Blinow und dem Bulgaren Wladimir Iliew.

Verfolgung 12,5 km 

Datum: Samstag, 7. September 2007, 13:45 Uhr
Es starteten 31 von 33 gemeldeten Athleten aus 12 Nationen. Ein Läufer beendete das Rennen nicht, zwei wurden aufgrund einer Überrundung aus dem Rennen genommen. Aus dem deutschsprachigen Raum waren keine Läufer am Start. Beim 45 Minuten später gestarteten Junioren-WM-Rennen gewann der Bulgare Krassimir Anew vor den Russen Dmitri Blinow und Sergei Nikolajewitsch Kljatschin.

Frauen Crosslauf

Sprint 3 km 

Datum: Mittwoch, 4. September 2008, 14:00 Uhr
Es starteten alle 27 gemeldeten Athletinnen aus elf Ländern. Aus dem deutschsprachigen Raum waren kein Biathletinnen am Start. Beim 13 Minuten später gestarteten Junioren-WM-Rennen gewann die Russin Irina Starych vor ihrer Landsfrau Ekaterina Buzorina und der Belarussin Vera Kalbianok.

Massenstart 5 km 

Datum: Donnerstag, 5. September 2008, 14:00 Uhr
Es starteten 22 der 24 gemeldeten Athletinnen aus acht Nationen. Starterinnen aus deutschsprachigen Ländern waren nicht am Start. Bei der eine Stunde später durchgeführten Junioren-WM siegte die Russin Irina Maximowa vor ihren Landsfrauen Tatjana Belkina und Swetlana Perminowa.

Frauen Rollerski

Sprint 7,5 km 

Datum: Samstag, 7. September 2007, 13:00 Uhr
Es starteten alle 26 gemeldeten Athletinnen aus 12 Nationen, eine erreichte das Ziel nicht. Aus dem deutschsprachigen Raum waren keine Biathleten am Start. Beim nur 13 Minuten später gestarteten Junioren-WM-Rennen gewannen die Ukrainerin Valj Semerenko vor ihrer Landsfrau Olena Pidhruschna und ihrer Zwillingsschwester Wita Semerenko.

Verfolgung 10 km 

Datum: Sonntag, 8. September 2007, 11:15 Uhr
Es starteten 22 von 26 gemeldeten Athletinnen aus elf Nationen, eine erreichte das Ziel nicht. Aus dem deutschsprachigen Raum waren keine Biathleten am Start. Beim nur 13 Minuten später gestarteten Junioren-WM-Rennen gewannen die Ukrainerin Valj Semerenko vor ihrer Zwillingsschwester Wita Semerenko und ihrer Landsfrau Olena Pidhruschna.

Mixed-Staffel Crosslauf 2 × 3 + 2 × 4 km 

Datum: Freitag, 6. September 2007, 14:30 Uhr
Am Start waren acht Staffeln. Gleichzeitig fand das Weltmeisterschaftsrennen im Mixed der Junioren und Juniorinnen statt. Hier gewann Russland in der Besetzung Tatjana Belkina, Irina Maximowa, Maxim Adijew und Rinat Gilasow vor der Ukraine mit Valj Semerenko, Wita Semerenko, Oleksandr Kolos und Andrij Bohaj und dem Team aus Weißrussland mit Iryna Babezkaja, Vera Kalbianok, Viktor Kulagin und Wital Zwetau.

Weblinks 
 Resultate

2007
Biathlonveranstaltung 2007
Biathlonwettbewerb in Otepää